Condate est un toponyme d'origine gauloise désignant une confluence.

Étymologie 
Condate est un toponyme gaulois décrivant la confluence de deux cours d'eau et qui a pu signifier « réunion » à l'origine. Il dérive de l'indo-européen , « avec », et , « fluide », « rivière » (présent dans le nom du Danube, du Dniestr ou du Don).

Exemples

France 

On dénombre plus d’une centaine de lieux dont le nom actuel est issu de Condate dont une quinzaine attestés depuis l’an 1000.

Plusieurs communes françaises portent un nom dérivant de Condate.

Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni :

Bibliographie 
 .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Les toponymes : , , 
 Condatis, divinité celtique associée à la confluence des cours d’eau

Lien externe 
 

Gaule
Liste de toponymes